

Chimica 
 R32 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-32 – sigla del difluorometano

Trasporti 
 R32 – tangenziale di Roeselare (Belgio)
 R32 – strada regionale Cradock – Middelburg (Sudafrica)
 Nissan Skyline R32 – autovettura della Nissan Motor
 BMW R32 – motocicletta della BMW

Altro 
 R32 – dirigibile britannico